Дже́ннінгс (Дже́ннінгз) або Дже́ннінґс (Дже́ннінґз) () — ранньосередньовічне англійське прізвище (англіфікована версія ірландських прізвищ  або ).

Відомі носії прізвища:
 Алекс Дженнінґс (; 1957) — британський актор театру, радіо, кіно і телебачення.
 Білл Дженнінгс (; 1917—1999) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Браянт Дженнінгс (; 1984) — американський професіональний боксер-важковаговик.
 Брендон Дженнінгс (; 1989) — американський професійний баскетболіст, розігрувач.
 Вейлон Дженнінгс (; 1937—2002) — американський співак у стилі кантрі.
 Гері Дженнінгс (; 1928—1999) — американський письменник.
 Грант Дженнінгс (; 1965) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Елізабет Дженнінгс (; 1926-2001) — британська поетеса, критик.
 Енні Дженнінґз (, уроджена Томас, ; 1884—1999) — британська супердовгожителька.
 Керрі Волш-Дженнінгс (; 1978) — американська пляжна волейболістка, триразова олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Клаудія Дженнінгс (, уроджена Мері Айлін Честертон, ; 1949—1979) — американська фотомодель і акторка.
 Лінн Дженнінгс (; 1960) — американська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1992).
 Пет Дженнінгс (; 1945) — північноірландський футболіст, воротар.
 Терренс Дженнінгс (; 1986) — американський тхеквондист, олімпійський медаліст (2012).